Скорпио́н может означать:
 Скорпион () — представитель отряда беспозвоночных животных класса паукообразных.
 Скорпион — зодиакальное созвездие.
 Скорпион X-1 — источник рентгеновского излучения, расположенный в созвездии Скорпиона.
 Скорпион — восьмой знак зодиака.
 Скорпион Тринидада — растение, один из сортов перцев чили.

Люди 
 Скорпион I — додинастический правитель Египта.
 Скорпион II — додинастический правитель Египта.

Техника и вооружение 
 «Скорпион» — парусный линейный корабль Азовского флота 1709 года постройки.
 «Скорпион» — парусный бот Каспийской флотилии Российской империи 1847 года постройки.
 
 Rhm. Skorpion — проект немецкой ПТ-САУ на базе Пантеры с 12,8 см орудием.
 Скорпион — британский лёгкий разведывательный танк.
 Скорпион — семейство клонов компьютера ZX Spectrum.
 Скорпион — лёгкий американский штурмовик.
 Нортроп F-89 «Скорпион» — американский всепогодный перехватчик, разработанный компанией Нортроп в конце 1940-х годов.
 Скорпион — гибкий рукав для подачи пулемётных лент.
 M56 «Скорпион» — американская противотанковая самоходно-артиллерийская установка 1950-х годов.
 Cz Scorpion EVO 3 A1 — словацкий пистолет-пулемёт, производимый в Чехии компанией Česká zbrojovka Uherský Brod
 «Скорпион» — атомная подводная лодка ВМС США, погибла в Атлантическом океане 22 мая 1968 года
 Scorpio ROV — дистанционно управляемый подводный аппарат.
Scorpio — одна из моделей машин, производимых европейским подразделением Ford Motor Company.
 Скорпион ЛТА (бронеавтомобиль) — легкий бронеавтомобиль.
 ударный автомобиль «Скорпион» — бронированный автомобиль, разработанный в начале 2000-х годов Ульяновским автомобильным заводом на шасси автомобиля УАЗ-469

Формирование 
 «Скорпион» — бригада специального назначения ВС Киргизии.
 «Скорпион» — отряд специального назначения МВД Украины.
 «Скорпион» — пилотажная группа Сухопутных войск Польши.

Прочее 
 «Скорпион» — издательство русских символистов, основанное в 1899 году.
 «Скорпион» — журнал политической сатиры, выходивший в Санкт-Петербурге в 1906 году.
 «Скорпион» — американский драматический телесериал.
 Скорпионы — преступная группировка, действовавшая в послевоенном Ленинграде под руководством уголовного авторитета Н. А. Карнакова под прикрытием первого секретаря обкома и горкома ВКП (б) А. А. Кузнецова.
 The Scorpion — сингл треш-метал-группы Megadeth с альбома The System Has Failed.
 Scorpion (альбом Дрейка) — альбом канадского рэпера Дрейка
 Скорпион — персонаж комиксов про Человека-Паука.
 Скорпион — персонаж компьютерной игры Mortal Kombat.

См. также 
 Удар скорпиона — футбольный финт
 Скорпионизм
 Скорпионницы
 Скорпионы (значения)

Примечания